Ortega steht für:

 Ortega (Band), eine niederländische Post-Metal-Band
 Ortega (Rebsorte), Trauben- und Rebsorte
 Ortega (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Orte:

in Kolumbien:
 Ortega (Kolumbien), Gemeinde

in den Vereinigten Staaten:
 Ortega (Florida)
 Ortega (San Joaquin County, Kalifornien)
 Ortega (Santa Barbara County, Kalifornien)

Siehe auch:
 Ortega-Hypothese